Hengerer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hengerer (1863–1943), deutscher Architekt
 Mark Hengerer (* 1971), deutscher Historiker